DeGroot ist der Familienname folgender Personen:

 Dudley DeGroot (1899–1970), US-amerikanischer Football- und Rugby-Union-Spieler 
 Morris H. DeGroot (1931–1989), US-amerikanischer Statist

Siehe auch
 De Groot